255-й гвардейский мотострелковый Волгоградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени М. С. Шумилова — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации. Находится в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Сокращённое наименование — 255 гв. мсп.

Пункт постоянной дислокации в Волгограде.

История 

Воинская часть сформирована первоначально как 38-я мотострелковая бригада на основании директивы заместителя Народного комиссариата обороны № орг/2/2407 (ш/т) от 25 июня 1942 года. 38-я бригада затем переименована в 7-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.

В 1945 году 7-я гвардейская мотострелковая бригада переформирована в 7-й гвардейский мотострелковый полк в составе 20-й танковой дивизии с сохранением всех почётных наименований, наград, исторического формуляра и боевой славы. С мая 1953 года часть переформирована в 137-й гвардейский механизированный полк.

В 1957 году 137-й гвардейский механизированный полк преобразован в 255-й гвардейский мотострелковый полк (в/ч 61412) в составе 20-й танковой дивизии в СГВ. Полк до 28 декабря 1961 года именовался «Сталинградским». С 29 сентября 1964 года почётное наименование сменили на «Волгоградский». В 1975 году полку присвоено именное наименование «имени М. С. Шумилова» в честь одного из командиров 64-й армии времён войны.

По просьбе ветеранов ВОВ и Сталинградской битвы, министерством обороны СССР была подписана директива, по которой 30 октября 1982 года личный состав управления полка, 16 человек, боевое знамя, карточка учёта боевого знамени, грамота ПВС СССР, исторический формуляр полка, книга почёта полка, печати и штампы, передислоцированы из деревни Страхув ()  в пункт постоянной дислокации г. Волгоград. Полк (в/ч 34605) вошел в состав 82-й мотострелковой дивизии (формирования 1967 года) Северо-Кавказского военного округа. 82-я мотострелковая дивизия в 1990 году преобразована в 6654-ю базу хранения имущества.

После распада СССР 
В Первую чеченскую войну 255-й полк участвовал в штурме Грозного в составе группировки «Северо-Восток» зимой 1994—1995 гг. Подразделения полка пройдя вдоль улицы Лермонтова, вышли на рубеж улицы Чехова. Затем штурмующая группа заняла оборону 31 декабря 1994 в больничном комплексе на площади имени Орджоникидзе (ныне «площадь имени Хрущева»). В период с 1 по 5 января 1995 полк вёл там бои в окружении.

Во Вторую чеченскую войну полк принял участие в боях за Грозный зимой 1999—2000 гг.

В ходе реформы Вооружённых сил России 255-й гвардейский мотострелковый полк был расформирован в 2009 году, а дивизия, в составе которой находился полк, переформирована в 20-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

В 2021 году 255-й гвардейский мотострелковый полк возрождён в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Состав

2022 год 
 управление полка
 1-й мотострелковый батальон
 2-й мотострелковый батальон
 3-й мотострелковый батальон
 танковый батальон
 гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион
 реактивная артиллерийская батарея
 зенитная ракетная батарея
 разведывательная рота
 стрелковая рота (снайперов)
 инженерно-сапёрная рота
 рота управления
 ремонтная рота
 рота материального обеспечения
 медицинская рота
 взвод управления (начальника артиллерии)
 взвод РХБЗ
 взвод военной полиции
 военный оркестр

Награды и наименования

Примечания

Литература 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, созданные в 2021 году
Мотострелковые полки СССР
Мотострелковые полки Российской Федерации